Gilbués kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gilbués (ort), Piauí, 
 Gilbués (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar